Mesterholdenes Europa Cup henviser til flere artikler:

 For fodboldturneringen, som i perioden 1955-1992 hed Mesterholdenes Europa Cup: se UEFA Champions League.
 For håndboldturneringen, som i perioden 1956-1993 hed Mesterholdenes Europa Cup: se EHF Champions League.
 For ishockeyturneringen: se Mesterholdenes Europa Cup i ishockey.